Ministerium für Schwerindustrie steht für:
 Ministerium für Schwerindustrie (1950), Industrieministerium der DDR, gebildet 1950 aus dem Ministerium für Industrie, aufgelöst 1961 durch Bildung des Volkswirtschaftsrats
 Ministerium für Schwerindustrie (1990), Industrieministerium der DDR, gebildet am 1. Januar 1990 aus den Ministerien für Geologie, Erzbergbau, Chemie sowie Kohle und Energie und am 3. Oktober 1990 aufgelöst